Montferrier, commune française de l'Ariège,
 Montferrier-sur-Lez, commune française de l'Hérault.

Patronyme 

 Alexandre Sarrazin de Montferrier (1792-1863), mathématicien français.